Pride Total Elimination Absolute foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships, ocorrido em  no Osaka Dome em Osaka, Japão.

Background 
Esse evento contou com o primeiro round do Torneio Peso Aberto do Pride de 2006. Sete lutas pelo torneio junto com uma luta alternativa. Os sete vencedores avançaram ao segundo round, Pride Critical Countdown Absolute. O vencedor da luta alternativa irá tomar o lugar de algum lutador que for incapaz de participar de alguma luta.

O Campeão Peso Pesado do Pride e vencedor do Grand Prix de Pesados de 2004 Fedor Emelianenko era esperado para entrar no torneio sem participar do primeiro round, mas uma lesão na mão o impediu de participar. Wanderlei Silva, então Campeão Peso Médio do Pride, entrou no segundo round do torneio.

Resultados

Chave do Grand Prix Peso Aberto de 2006 do Pride 

¹Fedor Emelianenko sofreu uma lesão na mão e não pode participar do torneio. Ele foi substituído por Wanderlei Silva.

Referências

Ligações Externas 

2006 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 2006